Сексуальная зависимость (; ) — боливийско-американская драма, снятая в 2003 году режиссёром Родриго Бельоттом. В картине рассказывается о пяти молодых людях, находящихся в поиске своей сексуальной идентичности. Большинство сыгравших актёров не являются профессионалами. Это было первой заявкой Боливии в категории иностранных фильмов на участие в 76 кинофестивале на премию Оскар.

В ролях

Награды и номинации 
 Приз критиков — Международный кинофестиваль в Локарно
 Особое упоминание — Международный кинофестиваль в Чонджу
 Номинация в категории «Лучший фильм» — Кинофестиваль в Боготе

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы на испанском языке
Фильмы на английском языке
Фильмы Боливии
Фильмы ЛГБТ-тематики Боливии
Фильмы-драмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США